Min est un dieu égyptien ;
 Min, prénom féminin dérivé de , forme germanique de Guillemette, fêté le 10 janvier (variantes : Mina, Mine, Minia, Minie, Minna, Minnie).

Acronymes et abréviations 
 min est le symbole de la minute ;
 min est l'abréviation de minimum ;
 MIN est un acronyme signifiant :
 marché d'intérêt national ;
 mort inattendue du nourrisson
 Mobile identification number

Langues 
 les langues min sont un groupe de langues chinoises, qui comprend le minbei, le mindong et le minnan  ;
 min est le code de langue du Minangkabau selon les normes ISO 639-3 et IETF ;
 MIN, ISO 639-2 code min, pour la langue Minangkabau de Sumatra

Hydronymes 

 le Min ou Min Jiang, un fleuve du Fujian en Chine ;
 le Min ou Min Jiang, une rivière du Sichuan en Chine.

Toponymes 

 le Min (909-945) est un royaume chinois de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes.
 le xian de Min est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;

Personnalités 
 Min Kuk-ka Étienne (1788-1840), catéchiste coréen, martyr, saint.
 Min (1851-1895), épouse de Kojong, dernier empereur de Corée.
 Min Yong-tae (1943-),  poète, critique et professeur sud-coréen.
 Min (1991-), chanteuse, parolière et actrice sud-coréenne.
SUGA (1992-),  rappeur, danseur et auteur-compositeur-interprète sud-coréen.
 Min Kyeong-ho (1996-), coureur cycliste sud-coréen.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme